Сикия — топоним. Может означать:
 
 Сикия — река в Татарстане, приток реки Сюнь.
 Сикия (деревня) — деревня в Муслюмовском районе Татарстана.
  — мыс в Греции.